Andkhōy kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Andkhōy (distriktshuvudort), Faryab, 
 Andkhōy (distrikt), Faryab, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar